Nessa bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Teuchern in Sachsen-Anhalt, siehe Nessa (Teuchern)
 eine französische Gemeinde auf Korsika, siehe Nessa (Korsika)
 einen weiblichen Vornamen, siehe Nessa (Name)
 eine Heuschrecken-Gattung, siehe Nessa (Gattung)
 eine Sagengestalt aus der Irischen Mythologie, siehe Nessa (Mythologie)
 einen linksseitigen Zufluss der Rippach (Saale), siehe Nessa (Rippach)
 einen rechtsseitigen Zufluss der Nerussa, im Einzugsgebiet der Desna, Russland, siehe Nessa (Nerussa)